Arondismentul Pau (în ) este un arondisment din departamentul Pyrénées-Atlantiques, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Arthez-de-Béarn
 Cantonul Arzacq-Arraziguet
 Cantonul Billère
 Cantonul Garlin
 Cantonul Jurançon
 Cantonul Lagor
 Cantonul Lembeye
 Cantonul Lescar
 Cantonul Montaner
 Cantonul Morlaàs
 Cantonul Nay-Est
 Cantonul Nay-Ouest
 Cantonul Orthez
 Cantonul Pau-Centre
 Cantonul Pau-Est
 Cantonul Pau-Nord
 Cantonul Pau-Ouest
 Cantonul Pau-Sud
 Cantonul Pontacq
 Cantonul Salies-de-Béarn
 Cantonul Thèze

Comune 

Pau